Иван Анчич Думлянин (; , Липа-в-Дувно — , Анкона, Папская область) — хорватский духовный писатель, богослов, переводчик.

Биография 
Родился в богатой семье близ Томиславграда. Образование получил, вероятно, в монастыре в боснийской францисканской провинции Босна Сребрена (Прозор-Рама). В 1643 году был принят в нищенствующий орден францисканцев. Рукоположен в 1646 году.

Продолжил учёбу в Велике, затем в Италии — 3 года изучал философию и теологию в Кремоне, в 1650—1651 гг. — в Брессаноне и Неаполе (1651—1653).

После чего изъявил желание вернуться на родину, где служил священником и проповедником в разных местах: Велике, Нашице, Броде, Белграде, Раме, Томиславграде или Дувно. С 1663 по 1669 год Анчич был пастором в монастыре Високо и Рама. Духовная служба Анчича в Дувно и Боснийской провинции Сребреница проходила в очень трудный период правления Османской империи в Боснии и Герцеговине.

В 1676 году в Ассизи И. Анчич начал свою известную работу «Vraata nebeska i život vični» («Небесные врата и вечная жизнь») и закончил её в Лорето в 1677 году. В том же году он напечатал своё сочинение «Ogledalo misničko» в Риме . Писал на штокавском наречии с использованием латинского алфавита, в котором присутствуют заметные элементы боснийского языка. Его переводы с латыни являются хорошими примерами знания им этого языка.

Кроме того, сохранились две его рукописные работы. Первая — автобиография (написанная в 1679 году), вторая — отчет о состоянии Боснии и Герцеговины (1680).

Избранные сочинения 
 «Vrata nebeska i život vični»,
 «Ogledalo misničko»,
 «Svitlost karstianska i naslagaye duovno»,
 «Blago oprosta»

Примечания

Ссылки 
 FRA IVAN ANČIĆ

Хорватские писатели
Духовные писатели
писатели Хорватии
переводчики Хорватии
Францисканцы Хорватии
Католические священники Хорватии
Богословы Хорватии
Латинские писатели
писатели по алфавиту
писатели XVII века